Dean House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Dean House (Portland, Arkansas), NRHP-ID 82000797
 Dean House (Texarkana, Arkansas), NRHP-ID 76000433

Siehe auch:
 Deane House